Llac d'Ichkeul, llac de Tunísia a 17 km al sud de Bizerta
 Djebel Ichkeul, muntanya a la part sud del llac d'Ichkeul
 Aiguamolls d'Ichkeul, zona d'aiguamolls a l'entorn del llac d'Ichkeul
 Parc Nacional d'Ichkeul, parc nacional de Tunísia, patrimoni de la Humanitat